Guillard es un apellido que puede hacer referencia a:

Personas 
 Julia Gillard (1961-), política australiana.
 Marie Guillard (1972-), actriz francesa.
 Melvin Guillard (1983-), peleador estadounidense de artes marciales mixtas.

Deportes, competencias 
 UFC Fight Night: Diaz vs. Guillard, evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 16 de septiembre de 2009
 UFC Fight Night: Stevenson vs. Guillard, evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 5 de abril de 2007.
 UFC on FX: Guillard vs. Miller, evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 20 de enero de 2012.